QOD est un code signifiant « Pouvez-vous communiquer avec moi en ? » selon le code Q.

Le radiotélégraphiste fait en code morse : --.- --- -.., qui signifie QOD.

 QOD0 est: « Pouvez-vous communiquer avec moi en néerlandais ? » selon le code Q .
 QOD1 est: « Pouvez-vous communiquer avec moi en anglais ? » selon le code Q .
 QOD2 est: « Pouvez-vous communiquer avec moi en français ? » selon le code Q .
 QOD3 est: « Pouvez-vous communiquer avec moi en allemand ? » selon le code Q .
 QOD4 est: « Pouvez-vous communiquer avec moi en grec ? » selon le code Q .
 QOD5 est: « Pouvez-vous communiquer avec moi en italien ? » selon le code Q .
 QOD6 est: « Pouvez-vous communiquer avec moi en japonais ? » selon le code Q .
 QOD7 est: « Pouvez-vous communiquer avec moi en norvégien ? » selon le code Q .
 QOD8 est: « Pouvez-vous communiquer avec moi en russe ? » selon le code Q .
 QOD9 est: « Pouvez-vous communiquer avec moi en espagnol ? » selon le code Q .

Code Q